«Предложение» () — американский драматический фильм режиссёра Лесли Линки Глаттер. Премьера фильма состоялась 27 марта 1998 года.

Сюжет 
Отец Майкл МакКиннон приезжает из Великобритании в Бостон в 1935 году. По неизвестным причинам, он любой ценой старается избегать наиболее влиятельных горожан, Артура и Элеонор Баррет. Элеонор и Артур отчаянно хотят иметь ребёнка, но Артур бесплоден, поэтому они нанимают выпускника юридического факультета Гарвардского университета Роджера Мартина в качестве суррогатного отца. Заинтригованный предложением, он дает своё согласие, но встретившись с Элеонор, влюбляется в неё с первого взгляда. Эта невероятная и искренняя любовь грозит обернуться трагедией не только для влюбленной четы, но и для самого Роджера.

В ролях 
 Уильям Хёрт — Артур Баррет
 Мэделин Стоу — Элеонор Баррет
 Кеннет Брана — Отец Майкл МакКиннон
 Блайт Даннер — Сирил
 Роберт Лоджа — Ганнибал Труман
 Нил Патрик Харрис — Роджер Мартин
 Йозеф Зоммер — Отец Драйер

Саундтрек 
 «The Girl With A Pink Rose» Эрик Свон

Примечания

Ссылки